Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die OEC Taipei WTA Ladies Open 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 2. bis 3. November 2013 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

2013
WTA Challenger Series 2013